El Torneig de Birmingham 2013, oficialment conegut com a AEGON Classic 2013, és un esdeveniment de tennis femení sobre gespa que pertany als International tournaments de la WTA. La 32a edició del torneig es va celebrar entre el 9 i el 16 de juny de 2013 al Edgbaston Priory Club de Birmingham, Anglaterra.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Web oficial  
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2013
WTA Tour 2013